Nicotine – gruppo musicale giapponese
 Nicotine – album di Trevor Daniel del 2020